Desa Semplak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Semplak (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 107,02), Jawa Barat, 
 Desa Semplak (administrativ by i Indonesien, lat -6,55, long 106,76), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar